Thunberga milloti — вид пауков рода Thunberga из семейства Sparassidae. Мадагаскар (провинция Анциранана).

Описание 
Пауки средних размеров (около 1 см). Основная окраска тела желтовато-коричневая. Самцов можно узнать по следующей комбинации признаков: 1) вершина эмболюса вентро-проксимальная, 2) спермофор с дополнительным пролатеральным утолщением и 3) , достигающий проксимальной трети тегулума. Имеют более 4 ретромаргинальных хелицеральных зубцов (5),  по размеру равны  или лишь немного крупнее, а задний ряд глаз прямой или слегка выпуклый. Формула ног 2143.

Классификация и этимология 
Вид был впервые выделен в 2021 году немецким арахнологом Петером Егером и включён в состав рода Thunberga из подсемейства Heteropodinae (Sparassidae). Видовой эпитет дан в честь J.Millot, коллектора типовой серии.

Примечания

Литература 
 Roger, J. (2018) Spiders (Arachnida: Araneae) of Mayotte Island, Comoros Archipelago: bibliographical synthesis and new field observations. Serket, 16 (3), 105—132.
 Strand, E. (1908) Arachniden aus Madagaskar, gesammelt von Herrn Walter Kaudern. Zoologische Jahrbucher, Abteilung fur Systematik, Geographie und Biologie der Tiere, 26, 453—488.

Ссылки 
 

Sparassidae
Паукообразные Африки
Эндемики Мадагаскара
Животные, описанные в 2021 году